Dubai Women’s Sevens 2018 – siódma edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Dubai Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 29–30 listopada 2018 roku na The Sevens w Dubaju będąc drugim turniejem sezonu 2018/2019.

Informacje ogólne 
Rozegrane na The Sevens zawody były drugim turniejem sezonu 2018/2019 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Kenii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby na początku listopada 2018 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów oraz sędziowie zawodów.

Pierwszy dzień z kompletem zwycięstw zakończyły Nowa Zelandia, Anglia i Kanada. Piąty turniej WSS z rzędu wygrały Nowozelandki po emocjonującym pojedynku pokonując Kanadyjki, a najlepszą zawodniczką finału została uznana przedstawicielka triumfatorek, Tyla Nathan-Wong. Najwięcej punktów i przyłożeń zdobyły ex aequo Bianca Farella i Michaela Blyde, zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Charlotte Caslick.

Tak jak rok wcześniej wstęp na czwartkowe spotkania był bezpłatny, zaś wejściówka na drugi dzień zawodów kosztowała w przedsprzedaży 315 dirhamów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2018/2019)
Dubai Women’s Sevens
2018 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich